Сагден () — английская фамилия.

Известные носители 
 Сагден, Артур (1918—2003) — британский предприниматель и общественный деятель, председатель Конгресса кооперативного движения Великобритании (1974)
  (род. 1978) — канадский хоккеист, игрок Континентальной хоккейной лиги в составе клуба «Витязь».
  (род. 1997) — британский кикбоксер, чемпион мира среди профессионалов в весе до 63,5 кг по версии Международной ассоциации спортивного кикбоксинга (2022), брат Чеда Сагдена.
  (1870—1959) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Питтсбург Пайрэтс».
  — британский гляциолог, обладатель медали Мунго Парка Шотландского королевского географического общества (1993) и «Кристалла Зелигмана» Международного гляциологического общества (2012).
 Сагден, Ивонн (род. 1939) — британская фигуристка.
 Сагден, Клэр (род. 1964) — британская легкоатлетка, чемпионка Великобритании в беге на 400 м с барьерами (1990).
  (род. 1984) — британская баскетболистка и тяжелоатлетка, бронзовая медалистка Паралимпийских игр в пауэрлифтинге в весе до 86 кг (2020).
  (1919—1984) — британский химик, член Королевского общества (с 1963), обладатель медали Дэви (1975).
  (род. 1949) — британский экономист, профессор Университета Восточной Англии (с 1985), член Британской академии (с 1996).
 Сагден, Рэйчел (род. 2001) — британская бадминтонистка, чемпионка Исландского международного турнира (2020), полуфиналистка Командного чемпионата Европы в составе сборной Шотландии (2020).
  (1903—1963) — британский военный деятель, командующий ВС Великобритании в Гонконге (1954—1955) и Объединёнными силами Северной Европы (1956—1958), генерал-квартирмейстер (1958—1961) и генерал-фельдцехмейстер (1962—1963) Британской армии.
  (1880—1930) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Ноттингем Форест».
  (1892—1950) — британский химик, лауреат премии Ливерсиджа Королевского химического общества (1943).
  (род. 1964) — британский автогонщик, чемпион Великобритании в классе GT2 (1997) и GT1 (1998).
  (1879—1960) — британский политик, член Палаты общин (1918—1923, 1924—1929, 1931—1935).
  (род. 1994) — британский боксёр и кикбоксер, межконтинентальный чемпион мира среди профессионалов в весе до 72,3 кг по версии Международной ассоциации спортивного кикбоксинга (2012), брат Бэйли Сагдена.
  (1781—1875) — британский юрист и политик, лорд-канцлер Ирландии (1835) и Великобритании (1841—1846).